Universiada, sau Jocurile Mondiale Universitare, este o competiție internațională multi-sportivă organizată de Federația Internațională a Sportului Universitar (FISU) pentru atleții studenți. Numele este o combinație între numele „universitate” și „olimpiadă”.

Criterii de eligibilitate 

Sportivi eligibili trebuie:
 să fie cetățeni din țara pe care o reprezintă;
 să aibă vârsta peste 17 ani și până la 28 de ani pe 1 ianuarie a anului în curs;
 să fie în cursul unor studii pentru obținerea unei diplome din cadrul unei universități sau unei instituții de învățământ superior recunoscute de autoritatea academică națională competentă, sau să fie foști studenți ai acestor instituții, care și-au obținut diploma în anul anterior.

Lista edițiilor

Tabloul medaliilor

Note

Legături externe

  Site-ul oficial Federației Internationale a Sportului Universitar

Competiții sportive internaționale